Memling – treno Trans Europ Express
Hans Memling – pittore tedesco
9562 Memling – asteroide della fascia principale